Aardrijkskunde
 Steverlynck Noord, natuurgebied in de Belgische provincie West-Vlaanderen

Personen met de achternaam Steverlynck
 Antoon Steverlynck, Belgisch politicus
 Baldewijn Steverlynck, Belgisch industrieel en bestuurder
 Jan Steverlynck, Belgisch politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam